Colonia Veinte de Noviembre kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Veinte de Noviembre, Guerrero, ort, Técpan de Galeana, 
 Colonia Veinte de Noviembre, Hidalgo, ort, El Arenal, 
 Colonia Veinte de Noviembre, Michoacán de Ocampo, ort, Coahuayana, 
 Colonia Veinte de Noviembre, Juan Rodríguez Clara, ort, 
 Colonia Veinte de Noviembre, Cosamaloapan de Carpio, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar